

Барнум — місто, штат Айова
 Барнум — місто, штат Міннесота

Прізвище 
 Барнум Браун (1873—1963) — американський палеонтолог
 Фінеас Тейлор Барнум (1810—1891) — американський шоумен, антрепренер, найбільша фігура американського шоу-бізнесу XIX століття
 Шарлотта Синтія Барнум (1860—1934) — математик і громадський діяч

Див. також 
 Ефект Барнума